Pricetrema är ett släkte av plattmaskar. Pricetrema ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Pricetrema